Ухо́у () — район городского подчинения города субпровинциального значения Чэнду провинции Сычуань (КНР). Район назван по находящемуся на его территории храму предков Улянского хоу.

История 
Район был образован в 1991 году.

Достопримечательности 
 Храм предков Улянского хоу

Административное деление 
Район Ухоу делится на 17 уличных комитетов.

Ссылки 
 

Районы Чэнду